Naushonia är ett släkte av kräftdjur. Naushonia ingår i familjen Laomediidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Naushonia